Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Nicolás Lapentti e Marat Safin.

David Prinosil e Sandon Stolle hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Piet Norval e Kevin Ullyett.

Teste di serie
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Jared Palmer (primo turno)
 David Prinosil /  Sandon Stolle (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1999
ATP Tour 1999